La estación Parque del Centenario es parte del sistema de transporte de cable aéreo de Guayaquil, llamado Aerovía, que se inauguró en el año 2020.  La parada Parque del Centenario de la Metrovía se inauguró en 2013.

Estructura de la Estación de la Aerovía

Servicios

Referencias 

Guayaquil
Transporte de Guayaquil
Teleféricos
Teleféricos en Ecuador